Змагання з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 53 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2021 відбулись 5 та 6 жовтня в Осло (Норвегія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

жінки, вільна боротьба, до 53 кг